

Забрде — населений пункт в Герцеговинсько-Неретванському кантоні у складі громади Градец.
 Забрде — населений пункт в Середньобоснійському кантоні у складі громади Кіселяк.
 Забрде — населений пункт в Республіці Сербській у складі громади Котор-Варош.
 Забрде — населений пункт в Республіці Сербській у складі громади Міличі.
 Забрде — населений пункт в Республіці Сербській у складі громади Углвик.

Забрде — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Градец.
 Забрде — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Стон.

Забрде — населений пункт в общині Андрієвиця.
 Забрде — населений пункт в общині Плєвля.
 Забрде — населений пункт в общині Плужине.
 Забрде — населений пункт в общині Цетинє.